Асламбек Саидов () — российский и польский боец смешанного стиля. Бывший чемпион KSW в полусреднем весе.

Карьера 
Занимался борьбой. В 2008 году под влиянием своего друга и родственника Мамеда Халидова переехал в Польшу, где и начал серьёзно заниматься единоборствами. Через два месяца тренировок провёл первый любительский бой, а через четыре месяца — профессиональный.

Большую часть своих поединков провёл за польскую организацию KSW, чемпионом которой стал в 2012 году. В марте 2015 года перешёл в бойцовский клуб «Беркут». На момент перехода имел на своём счету 20 боёв, из которых выиграл 16.

Статистика боёв

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни